Joan Wasser, artiste pop/folk américaine.
 Laura Wasser (née en 1968), avocate américaine.
Markus Wasser, bobeur suisse.
Thierry Wasser, parfumeur suisse.
 Grosses Wasser, rivière dans le canton du Valais, en Suisse.

Voir aussi 
 Vasser

Patronyme alsacien
Patronyme suisse